Gersmann ist der Familienname folgender Personen:

 Gudrun Gersmann (* 1960), deutsche Historikerin
 Hanna Gersmann, deutsche Journalistin und Moderatorin
 Walter Gersmann (1914–1942), deutscher kommunistischer Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus und Opfer des Faschismus